Cirsia är ett släkte av insekter. Cirsia ingår i familjen Bacillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Cirsia